El Masters d'Indian Wells 2012, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2012 és un esdeveniment tennístic disputada sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 18 de març de 2012 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El suís Roger Federer va aconseguir el tercer títol de l'any, el quart a Indian Wells i el dinovè títol Masters de la seva carrera, empatant amb Rafael Nadal al capdavant d'aquesta classificació. La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el seu quart títol de la temporada encadenant una ratxa de 23 victòries consecutives des de l'inici de l'any sense conèixer la derrota. La parella masculina formada per Marc López i Rafael Nadal van guanyar el segon títol a Indian Wells després de l'aconseguit el 2010. La parella femenina formada per Liezel Huber i Lisa Raymond van aconseguir el quart títol de l'any amb setze victòries consecutives. A més, per Raymond significava el setè títol de dobles a Indian Wells. L'estatunidenc John Isner va disputar ambdues finals masculines però no es va poder imposar en cap.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012